

Patronyme 
 Bernard Derrida (1952-), physicien français ;
 Jacques Derrida (1930-2004), philosophe français ;
 Marguerite Derrida (née Aucouturier) (1932-2020), psychanalyste française, épouse du philosophe Jacques Derrida.

Patronyme séfarade
Homonymie de patronyme